Jméno a příjmení '''Josef Hrabě nosí více osob:

 Josef Hrabě (hudebník) – kontrabasista
 Josef Hrabě (starosta) – stavitel a starosta Kladna